Warrington – miasto w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Warrington (borough) – dystrykt (unitary authority) hrabstwa Cheshire (Anglia)
 Warrington (Buckinghamshire) – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Warrington (Nowa Zelandia) – miejscowość w Nowej Zelandii, w regionie Otago
 Warrington (Floryda) – jednostka osadnicza w USA, w stanie Floryda, w hrabstwie Escambia
Gminy w USA:
 Warrington (ang. Warrington Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Warrington (ang. Warrington Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie York